Джигме Кхесар Намгьял Вангчук (; род. 21 февраля 1980, Тхимпху) — пятый король Бутана. Вступил на трон в 2006 после отречения своего отца, четвёртого короля Джигме Сингье Вангчук в его пользу.

Происхождение 
Намгьял — старший сын короля Джигме Сингье Вангчук, его матерью является третья жена короля Аши Церинг Янгдон.

У него есть полнородные младший брат и младшая сестра, четыре единокровных сестры и единокровных брата от других жён короля.

Хотя его отец ранее объявил, что собирается передать ему трон в 2008 году, 14 декабря 2006 года он отрёкся от трона досрочно.

Образование 
Закончив основное обучение в Бутане, Намгьял прошёл обучение в нескольких колледжах США и Великобритании и защитил диссертацию по политологии в Оксфорде.

Он многократно выступал как представитель Бутана на международных мероприятиях.

Король Бутана 
14 декабря 2006 года отец отрёкся от престола в его пользу. Официальная коронация состоялась 6 ноября 2008 года. Являлся самым молодым из действующих монархов в мире до 25 июня 2013 года, когда эмиром Катара стал Тамим бин Хамад Аль Тани. А также был самым молодым руководителем государства в мире до 2011 года, когда его обошёл Ким Чен Ын.

Молодой король начал свое правление с демократизации своей страны, председательствуя на последних сессиях парламента, где обсуждались избирательные законы, земельная реформа и другие важные вопросы. Он заявил, что бутанцы ответственны за обеспечение демократии. Он много путешествовал, разъяснял и обсуждал с народом проект Конституции Бутана и поощрял участие народа в предстоящих демократических «учениях». Он продолжает проводить такие визиты, выступая в основном для бутанской аудитории, с целью стремиться к повышению стандартов в образовании, бизнесе, государственной службе и необходимости для народа маленькой страны. Король подписал новый договор о дружбе с Индией в феврале 2007 года, заменив договор 1949 года. Многие правительственные инициативы были предприняты новым королём с целью укрепления системы в рамках подготовки к демократическим изменениям в 2008 году. Конституция Бутана была принята 18 июля 2008 года новоизбранным парламентом.

Первым знаковым проектом короля после его официальной коронации стало возобновление в марте 2009 года Национального кадастрового учета, направленное на решение давних земельных вопросов, касающихся избыточных земель, которые затрагивают каждое бутанское домохозяйство. Изменение земельной реформы направлено на улучшение жизни людей, живущих в отдаленных и труднодоступных районах, с последующей реабилитацией. Пилотный проект по реабилитации в Хинаданге и Пемагатшеле был начат в июне 2011 года принцем Гьялтшабом Джигме Дорджи Вангчуком 28 октября 2014 года. Люди, проживающие в более труднодоступных районах страны, были переселены в село и обеспечены основными удобствами и услугами, а также поддержкой в сельском хозяйстве. Проект стал очень успешным. Аналогичные проекты были запущены в других частях страны.

Личная жизнь 
13 октября 2011 года 31-летний король Джигме Кхесар Намгьял Вангчук женился на 21-летней Джецун Пема. Королевская свадьба прошла в соответствии со сложным буддийским церемониалом.

5 февраля 2016 года у пары родился первенец и наследник Джигме Намгьел Вангчук.

19 марта 2020 года у пары родился второй сын Джигме Угьен Вангчук.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Короли Бутана
Действующие руководители государств
Политики XXI века
Выпускники Академии Кушинга
Выпускники Академии Филлипса
Выпускники Оксфордского университета
Выпускники Магдален-колледжа
Выпускники Уитонского колледжа (Массачусетс)
Награждённые Королевским орденом Бутана
Почётные доктора Университета Кэйо